Jalna – jeden z dystryktów indyjskiego stanu Maharasztra
 Jalna – stolica dystryktu Jalna
 Jalna (polski tytuł: Rodzina Whiteoaków lub Saga rodu Whiteoaków) – cykl powieściowy autorstwa Mazo de la Roche
 Jalna – siódma część, wydana jako pierwsza, cyklu powieściowego Rodzina Whiteoaków
 Jalna – film z 1935 roku w reżyserii Johna Cromwella

Przypisy